La Di Da Di – singolo di Doug E. Fresh e MC Ricky D del 1985
 La Di Da Di – album dei Battles del 2015